Midi que em nomes refere-se a Sul,  pode designar :

Como localidade:

 Midi (região) - designação genérica do sul de França, correspondendo aproximadamente à Provença.
 Midi-Pirenéus - uma região da França
 Canal do Midi - um canal na região de Midi, tombado como Patrimônio Mundial
 Agulha do Midi - uma montanha situada no Maciço do Monte Branco, na Itália
 Dents du Midi - grupo de picos na cordilheira dos Alpes Ocidentais, na Suíça.
Como transporte:
 Midibus - uma categoria de van com tamanho intermédio entre o minibus e um ônibus
Como sigla;
MIDI - Interface Digital para Instrumentos Musicais, um padrão que permite a conexão de uma vários instrumentos musicais eletrônicos,computadores e outros dispositivos relacionados
General MIDI -  uma especificação para teclado sintetizador

Desambiguação